Kangamba puede referirse a:
 Kangamba, localidad ubicada en la provincia de Kwango de la República Democrática del Congo.
 Kangamba, localidad ubicada en la provincia de Lualaba de la República Democrática del Congo.
 Kangamba, localidad ubicada en la provincia Central de Zambia.
 Kangamba, localidad ubicada en la provincia del Norte de Zambia.
 Cangamba, también denominada Kangamba o Cangombe, es una localidad ubicada en la provincia de Moxico de Angola.
 Kangamba, película bélica cubana de 2008 dirigida por Rogelio París.